François Borel ist der Name folgender Personen:

* François Borel (Ingenieur) (1842–1924), Schweizer Ingenieur
 François Borel (Politiker) (* 1948), Schweizer Politiker (SP)